Termin  ima više značenja.

 Mandelonitrilna lijaza, enzim
 Hidroksimandelonitrilna lijaza, enzim
 (S)-hidroksinitrilna lijaza, enzim